Натуральне число 910
 910 рік до нашої ери
 910 рік нашої ери